David Franco Martos és un empleat de la Generalitat de Catalunya, gestor de projectes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i treballador del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació des del 2005. Un dels seus projectes més destacats va ser la preparació de l'Agència Catalana de la Protecció Social, embrió d'una eventual Seguretat Social Catalana. El matí del 20 de setembre de 2017 va ser detingut per la Guàrdia Civil, a casa seva, i traslladat a la seu del departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Formava part d'un conjunt de 14 persones que havien estat detingudes aquell dia en el marc de l'Operació Anubis, que perseguia combatre el referèndum convocat per l'1 d'octubre a Catalunya.

Referències 

Barcelonins contemporanis